Текуан има више значења:

 Текуан (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текуан (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику